Partridge signifie  en anglais.

Astronomie 
 (19810) Partridge, astéroïde.

Patronyme 

 Alex Partridge (1981-), rameur britannique ;
 Andy Partridge (1953-), musicien anglais ;
 Frances Partridge (1900–2004), femme de lettres et traductrice britannique ;
 Ian Partridge (1938-), ténor britannique ;
 John Partridge (1644-vers 1714-1715), astrologue anglais ;
 Patrick Partridge (1933-), arbitre anglais de football ;
 Robert Partridge (1985-), coureur cycliste gallois ;
 Ross Partridge (1968-), acteur, réalisateur et producteur de télévision américain ;
 S.A. Partridge (née en 1985), romancière sud-africaine.

Télévision 
 The Partridge Family, série télévisée américaine de 1970.

Toponyme 
 Partridge (Kansas)
 île Partridge (Nouveau-Brunswick)
 
 
 île Partridge (Tasmanie)